Moutier (district), een district in het Zwitserse kanton Bern
Moutier (gemeente), een gemeente gelegen in dat district
in samenstellingen:
Moutier-d'Ahun, Creuse
Moutier-Malcard, Creuse
Moutier-Rozeille, Creuse
ook:
gemeenten met de naam Moutiers 
gemeenten met de naam Les Moutiers